В Соединённых Штатах насчитывается 2 округа с названием Харпер ():
 округ Харпер — штат Канзас.
 округ Харпер — штат Оклахома.